Зелений Курган (, ) — назва кількох населених пунктів у Білорусі, Росії та Україні:

Зелений Курган — селище в Солігорському районі Мінської області.

Зелений Курган — селище в Істринському районі Московської області.
 Зелений Курган — сільце в Чучковському районі Рязанської області.
 Зелений Курган — селище в Кузоватовському районі Ульяновської області.

Зелений Курган — село в Антрацитовській міській раді Луганської області.